Буксир-тральщик «Искър» () — один из тральщиков военно-морского флота Болгарии во время второй мировой войны.

История 
Буксир был построен в 1921 году в городе Монфальконе (королевство Италия), в 1923 году был куплен для Болгарского речного пароходства и использовался в порту города Русе. В конце 1930-х годов он был переоборудован в речной пассажирский пароход и переименован в «Княз Кирил».

После присоединения Болгарии к Антигитлеровской коалиции в сентябре 1944 года, буксир был мобилизован в состав военно-морского флота и переоборудован в катер-тральщик.

С начала 1945 года «Искър» принимал активное участие в разминировании русла реки Дунай, а кроме того, доставлял товары и грузы на австрийский, венгерский, чехословацкий и югославский участки реки. В это время на судне находился болгарский экипаж, которым командовал капитан Тихомир Маринов.

«Искър» действовал в составе болгарского минно-трального полудивизиона при минно-тральной бригаде советской Дунайской военной флотилии, в который вместе с ним также входили три других болгарских судна (буксир-тральщик «Христо Ботев», буксир-тральщик «Кирил Попов» и моторный катер «моторен катер № 2»).

По результатам деятельности, 18 июля 1945 года командир тральщика «Искър» Тимофей Маринов был награждён орденом «За храбрость» II степени.

После войны «Искър» был демобилизован, возвращён в состав Болгарского речного пароходства и продолжил работу в качестве пассажирского речного парохода.

В 1966 году корабль был исключён из состава флота, отремонтирован, стал экспонатом музея транспорта в городе Русе и был поставлен на вечный якорь недалеко от здания музея. В условиях экономического кризиса 1990-х годов финансирование музея было сокращено, и корабль долгое время не ремонтировали. В 2002 году руководство музея сообщило, что корпус корабля начал пропускать воду и есть риск разрушения судна.

Описание 
Корабль представлял собой 177-тонный паровой однотрубный буксир с металлическим корпусом, оснащённый контактным тралом.

Память 
В честь буксира-тральщика «Искър» был позднее назван другой корабль военно-морского флота Болгарии: тральщик «Искър» — 244-тонный советский базовый тральщик проекта 257Д, принятый на вооружение в 1970 году.

Примечания

Литература и источники 
 Георги Антонов. Българският военноморски флот през Отечествената война 1944—1945 г., Варна, издателство «Георги Бакалов», 1985.
 Илия Тодоров. Българските военни кораби 1879—2002. София, издателство «Еър Груп 2000» ООД, 2003.

Тральщики Болгарии